Il toponimo Ipusukilo può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Ipusukilo, comune del distretto di Kitwe
Ipusukilo, comune del distretto di Luwingu